Виктор Мануэль Печчи Баларт (; род. 15 октября 1955, Асунсьон) — парагвайский профессиональный теннисист, теннисный тренер и спортивный функционер, бывшая 9-я ракетка мира в одиночном разряде. Финалист Открытого чемпионата Франции 1979 года и обладатель награды ATP за этот же год в номинации «Прогресс года», победитель Открытого чемпионата Франции 1973 года среди юношей, победитель 22 турниров Гран-при в одиночном и парном разрядах. Министр спорта Парагвая с 2013 года.

Игровая карьера 
Виктор Печчи, родившийся в 1955 году в Асунсьоне, начал играть в теннис с шести лет, а в 12-летнем возрасте уже участвовал во взрослых национальных турнирах, вскоре начав одерживать на них победы. В 1971 году Печчи стал финалистом престижного юниорского турнира Orange Bowl, уступив в категории до 16 лет Бьорну Боргу. В 1973 году, в возрасте 17 лет, он стал победителем Открытого чемпионата Франции среди юношей, и в этом же году начал выступления в профессиональных теннисных турнирах.

С 1976 года Печчи входил в состав сборной Парагвая в Кубке Дэвиса. На этот же год приходятся его первые титулы в турнирах серии Гран-при — в Мадриде и Берлине в одиночном разряде и в Сан-Паулу в парном. Пик его игровой карьеры пришёлся на 1978 и 1979 годы. За 1978 год Печчи трижды играл в одиночных финалах, одержав одну победу, а в парах появлялся в финале восемь раз, завоевав шесть титулов, в том числе выиграв с чилийцем Белусом Пражу Открытый чемпионат Италии — один из самых престижных грунтовых турниров в мире. В финале Печчи и Пражу победили одну из ведущих пар мира Ян Кодеш-Томаш Шмид. В паре с испанцем Антонио Муньосом Печчи также играл в финале Открытого чемпионата Германии, но не сумел его выиграть, уступив Тому Оккеру и Войцеху Фибаку. На следующий год Печчи семь раз пробивался в финал в одиночном разряде, трижды став победителем, но главный его успех был связан с выступлением в Открытом чемпионате Франции. В Париже парагвайский теннисист последовательно обыграл прошлогоднего полуфиналиста Коррадо Барадзутти, игрока первой мировой десятки Гарольда Соломона, Гильермо Виласа и Джимми Коннорса, прежде чем уступить в финале Бьорну Боргу, для которого эта победа на «Ролан Гаррос» стала уже четвёртой за карьеру. К апрелю 1980 года Печчи и сам вошёл в число десяти лучших игроков мира, поднявшись в рейтинге до 9-го места.

В дальнейшем индивидуальные успехи Печчи были не столь значительны, хотя он добавил в свою копилку ещё четыре титула в одиночном разряде и пять в парном, в том числе вторично выиграв в 1983 году Открытый чемпионат Италии с соотечественником Франсиско Гонсалесом (уроженцем Пуэрто-Рико). Однако его основные успехи пришлись на выступления в составе сборной Парагвая в Кубке Дэвиса. В 1982 году Печчи сыграл ключевую роль в ряде побед сборной в Американской группе и после победы над командой Канады вывел её в Мировую группу — высший эшелон турнира. На следующий год он обеспечил сборной победу над сильной командой Чехословакии, победив Томаша Шмида в личной встрече, а затем выиграв в паре с Гонсалесом у Шмида и Ивана Лендла. В 1985 году парагвайцы снова преподнесли сенсацию, в первом круге Мировой группы победив французскую сборную; Печчи в первый день матча победил Янника Ноа, а затем в решающей пятой игре принёс своей команде общую победы, справившись с Анри Леконтом. В 1987 году команда Парагвая, также в первом круге Мировой группы, победила сборную США; Печчи снова принёс команде два очка, в том числе в решающем поединке, где обыграл Аарона Крикстейна. Виктор Печчи продолжал выступать за сборную Парагвая до 1990 года, в общей сложности одержав 17 побед в 27 играх в одиночном и 11 побед в 18 играх в парном разряде, а национальная команда благодаря его усилиям оставлась в Мировой группе вплоть до 1989 года.

Положение в рейтинге АТР в конце года

Участие в финалах турниров Гран-при за карьеру

Дальнейшая карьера 
В 2003 году Виктор Печчи занял пост капитана сборной Парагвая в Кубке Дэвиса, оставаясь в этой должности с перерывами до 2011 года. В 2013 году Печчи был назначен министром спорта в правительстве Орасио Картеса. После развода со своей первой женой Мерседес Бариоканал он женился ещё дважды, родив с третьей женой Сильвией сына Хулиана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Парагвая
Тренеры Парагвая
Тренеры по теннису
Политики Парагвая
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди юношей